La 72a edició de la Copa del Rei de Bàsquet es va disputar al Pavelló Fernando Buesa Arena de Vitòria del 7 al 10 de febrer de 2008. En aquesta edició l'AXA FC Barcelona arribava com a defensor del títol.

La primera jornada de copa va presentar uns partits molt igualats. El Tau Cerámica s'imposava en l'últim quart al Unicaja Málaga després d'un partit molt anivellat. La segona eliminatòria es resolia a favor del Iurbentia Bilbao i deixava fora al vigent campió per només un punt. L'AXA FC Barcelona no podria trencar l'estadística que diu que un campió de copa no ho pot ser dos anys seguits.

La segona jornada presentava dos partits amb presència catalana. En primer lloc el DKV Joventut s'imposava a un pobre Pamesa València que només va aguantar durant la primera part del partit. El segon partit enfrontava l'Akasvayu Girona contra el Reial Madrid, classificant-se aquest últim amb un resultat que no representava el que havia sigut el partit.

La jornada de dissabte l'obria el duel basc, el Iurbentia Bilbao es presentava a la seva primera semifinal de copa i va caure només per dos punts contra un TAU Cerámica que presentava la seva candidatura al títol com en els últims anys parells. El segon partit es preveia emocionant entre el DKV Joventut i el Reial Madrid. Els blancs van perdre l'eliminatòria en un mal tercer quart en defensa i la Penya tornava a una final de copa 4 anys després i contra el mateix adversari.

El partit de la final començava tal com acabava i com reflecteix la igualtat del marcador. El DKV Joventut guanyava, davant el Saski Baskonia com a amfitrió, la copa del rei de bàsquet 11 anys després i en Rudy Fernández es convertia en el primer jugador que repetia el trofeu de MVP, ja que ja l'havia guanyat l'any 2004.

Resultats

Quarts de final 
7 de febrer de 2008 - 19:00 - Fernando Buesa Arena - 9.000 espectadors

Àrbitres: Juan Carlos Arteaga, Juan Ramón García Ortíz, Juan Carlos García González
Parcials: 17/16 - 23/17 - 13/22 - 25/16

7 de febrer de 2008 - 21:30 - Fernando Buesa Arena - 9.000 espectadors

Àrbitres: Xavier Amorós, Daniel Hierrezuelo, Jiménez Trujillo
Parcials: 24/24 - 15/10 - 13/12 - 18/23

8 de febrer de 2008 - 17:45 - Fernando Buesa Arena - 9.000 espectadors

Àrbitres: Juan Carlos Mitjana, Juan Luís Redondo, Antonio Conde
Parcials: 21/14 - 18/19 - 17/12 - 28/14

8 de febrer de 2008 - 20:00 - Fernando Buesa Arena - 9.000 espectadors

Àrbitres: Francisco de la Maza, Miguel Ángel Pérez, Óscar Perea
Parcials: 15/20 - 22/17 - 15/10 - 21/13

Semifinals 
9 de febrer de 2008 - 20:00 - Fernando Buesa Arena - 9.000 espectadors

Àrbitres: Juan Carlos Mitjana, Juan Carlos Arteaga, Óscar Perea
Parcials: 10/16 - 24/16 - 19/15 - 15/19

9 de febrer de 2008 - 20:00 - Fernando Buesa Arena - 9.000 espectadors

Àrbitres: Daniel Hierrezuelo, Juan Ramón García Ortíz, Antonio Conde
Parcials: 20/28 - 24/18 - 24/15 - 13/15

Final 
10 de febrer de 2008 - 18:00 - Fernando Buesa Arena - 9.000 espectadors

Àrbitres: Xavier Amorós, Daniel Hierrezuelo, Antonio Conde
Parcials: 14/13 - 19/17 - 25/25 - 22/27

2008
Competicions de bàsquet del 2008
Esport a Vitòria